Dos batallas de la guerra civil estadounidense son llamadas batalla de Bull Run:
 Primera batalla de Bull Run, también conocida como la primera batalla de Manassas, tuvo lugar el 21 de julio de 1861 y fue el primer gran combate en tierra de la Guerra de Secesión estadounidense.
 Segunda batalla de Bull Run, o segunda batalla de Manassas, emprendida entre el 28 de agosto y 30 de agosto de 1862.